

Важнейшие события 
 100 год до н. э. — Предполагаемая дата рождения Юлия Цезаря.
 Югуртинская война.
 Кимврская война.
 Китай и Степь:
 114 год до н. э. — Смерть шаньюя Ичисйе. Вместо Ичисйе избран его сын Увэй — человек тихий и невоинственный.
 104 год до н. э. — Смерть Шаньюя Увея. От него верховная власть перешла к шаньюю Ушилу.
 103 год до н. э. — Ушилу совершил поход на Китай, увёл множество скота и людей. Он готовился и к другим походам на империю.
 102 год до н. э. — Ушилу внезапно заболел и умер.
 101 год до н. э.—96 год до н. э. — Цзюйдихоу — третий младший сын шаньюя Ичжисе. Это был умный и храбрый полководец. Особенно тяжким для китайцев оказался поход 97 года до н. э..

Римские консулы десятилетия 
 109: Квинт Цецилий Метелл Нумидийский и Марк Юний Силан
 108: Сервий Сульпиций Гальба и Квинт Гортензий, суффект — Марк Аврелий Скавр
 107: Луций Кассий Лонгин и Гай Марий
 106: Гай Атилий Серран и Квинт Сервилий Цепион
 105: Публий Рутилий Руф и Гней Маллий Максим
 104: Гай Марий (во 2-й раз) и Гай Флавий Фимбрия
 103: Гай Марий (в 3-й раз) и Луций Аврелий Орест
 102: Гай Марий (в 4-й раз) и Квинт Лутаций Катул
 101: Гай Марий (в 5-й раз) и Маний Аквилий
 100: Гай Марий (в 6-й раз) и Луций Валерий Флакк

См. также

Примечания